Барт де Клерк (, род.  в Зоттегеме, Восточная Фландрия, Бельгия) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2011 года за команду . Главным достижением является победа на 7 этапе Джиро д'Италия 2011 года.

Главные выступления

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 

Велогонщики Бельгии